John Hutton (zm. 1476) – angielski polityk, parlamentarzysta z Westmorland
 John Hutton (zm. 1596) – angielski polityk, parlamentarzysta z Cambridgeshire
 John Hutton (1659–1731) – brytyjski polityk, parlamentarzysta z Richmond
 John E. Hutton (1828–1893) – amerykański polityk, kongresmen z Missouri
 John Hutton (1847–1921) – brytyjski polityk, parlamentarzysta z Richmond
 John Henry Hutton (1885–1968) – brytyjsko-indyjski socjolog
 Jock Hutton, John Hutton (1898–1970) – szkocki piłkarz
 John Hutton (ur. 1928) – amerykański pisarz, autor kryminałów
 John Hutton (1947–2006) – amerykański projektant
 John Hutton (ur. 1955) – brytyjski polityk, minister w kilku rządach, parlamentarzysta z Barrow and Furness, baron Hutton of Furness